Вилига — топоним в России.

 Вилига — река в Лодейнопольском районе Ленинградской области, приток Ояти.
 Вилига — река в Омсукчанском районе Магаданской области, впадает в Охотское море (Гижигинскую губу залива Шелихова).
 Вилига — бывшее село Северо-Эвенского района (ныне территория Омсукчанского района Магаданской области).